Andreas Almgren (1995-), athlète suédois ;
 Daniel Almgren (1979-), athlète suédois ;
 Erik Almgren (1908-1989), joueur de football suédois ;
 Frederick J. Almgren (1933-1997), mathématicien américain ;
 Gerd Almgren (1925-2008), journaliste et photographe suédoise ;
 Gustav Almgren (1906-1936), épéiste suédois ;
 Johanna Almgren (1984-), footballeuse suédoise.